Eissa ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ibrahim Eissa (* 1965), ägyptischer Journalist
 Seif Eissa (* 1998), ägyptischer Taekwondoin